France-Rwanda : Un génocide sans importance, article du journaliste Patrick de Saint Exupéry paru le  dans Le Figaro.
 Un génocide sans importance, La Françafrique au Rwanda, livre de Jean-Paul Gouteux.
 Tuez-les tous ! (Rwanda : Histoire d'un génocide « sans importance »), documentaire réalisé par Raphaël Glucksmann, David Hazan et Pierre Mezerette.